Силени — божества річок і джерел у давньогрецькій міфології
 Силени — клас кремнійорганічних сполук